Максим Максимович Ореус (1742—1819) — действительный статский советник, в 1799-1804 гг. выборгский (финляндский) губернатор.

Сын пастора, брат военного врача и писателя Густава Ореуса; по окончании курса в Абоской академии в Финляндии, в 1757 году поступил на службу в Выборгский магистрат, откуда вскоре был переведен в Юстиц-коллегию лифляндских, эстляндских и финляндских дел, а затем во 2-й департамент Сената в секретари. В октябре 1783 г. был назначен председателем Выборгской гражданской палаты, в 1793 году получил чин статского советника, а в 1797 году стал выборгским вице-губернатором. В декабре 1799 года Ореус был произведен в действительные статские советники и назначен сначала выборгским, а после переименования губернии в 1802 году — финляндским гражданским губернатором, в каковой должности пребывал до 1804 года, когда его сменил Н.И. Эмин. 

После получения российского дворянства носил фамилию фон Ореус. В браке с Элизабет Ловисой фон Дэн (Elisabeth Lovisa von Daehn) имел двух сыновей: Фёдора, дослужившегося до чина генерала от инфантерии, и Ивана, товарища министра финансов и сенатора. Скончался в 1819 году.

Литература 
 
 Ylioppilasmatrikkeli 1640—1852

Выборгские губернаторы
Выпускники королевской академии Або